Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2017 года — 19-й турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, который прошёл с 13 по 23 апреля 2017 года в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборная Белоруссии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.
Европа
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 ^
Северная Америка
 *
 ×
 <div id="1">* = 9 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2016 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2016 года

Судьи 
ИИХФ утвердила 12 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2017 года.

Главные судьи

Линейные судьи

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд 
На этом этапе, в серии из трёх игр до 2-х побед, определяется лучшая команда, которая остаётся в Топ-дивизионе. Проигравшая серию сборная Латвии заняла на турнире десятое место и перешла в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-5).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Максим Жуков
 Защитник:  Миро Хейсканен
 Нападающий:  Кристиан Весалайнен

По данным:IIHF.com

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Дилан Сан-Сир
 Защитники:  Миро Хейсканен —  Максвелл Гилдон
 Нападающие:  Кристиан Весалайнен —  Шон Дуге —  Иван Чехович

Самый ценный игрок (MVP):
  Кристиан Весалайнен

По данным:IIHF.com

Примечания

Ссылки 
 

Хоккей
Хоккей
2017
Ю
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словакии
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Словакии